Può riferirsi a:

Economia aziendale
PDCA è l'acronimo di Plan-Do-Check-Act, noto anche come Ciclo di Deming.

Associazioni
 Painting and Decorating Contractors of America
 Patiala District Carrom Association – affiliata a Punjab State Carrom Association

Medicina
 Peritoneal Dialysis Center of America – Centro di dialisi

Biologia
 Muramoylpentapeptide carboxypeptidase – enzima

Musica
 Portsmouth District Composers' Alliance